Юрий Сиваков: Сиваков, Юрий Леонидович (род. 1946) — белорусский политик.
 Сиваков, Юрий Юрьевич (род. 1984) — российский игрок в пляжный футбол.